Band FM Porto Velho é uma estação de rádio brasileira com sede na cidade de Porto Velho, RO. Opera na frequência 94.1 MHz e é afiliada à Band FM. Pertence as Organizações Giselle Maiolino Furtado.

História 
A emissora faz parte da Rede Clube Cidade, uma rede de rádio do Estado. As Organizações Giselle Maiolino Furtado, que comanda as três emissoras FMs do grupo nas cidades de Ariquemes, Ji-Paraná e Porto Velho.

Em 2009 criou o jornal Rede Clube Cidade com notícias regionais, esportivas e políticas. A proposta do jornalístico, segundo o site da rádio, é ser imparcial. O público teria atingido um milhão de ouvintes, segundo a própria emissora. 

No dia 3 de agosto de 2019, foi confirmado que a emissora passaria a ser afiliada da Band FM. A emissora encerrou a afiliação com a Rede Transamérica no dia 26 de setembro de 2019, começando uma programação com chamadas de expectativas para a Band FM. No dia 30 de setembro de 2019 as 0h, a emissora engata á rede no momento que começava o Band Coruja, começando de forma definitiva a programação da emissora.

Programas 
 Manhã Show - (Segunda á Sexta das 8h ás 11h)
 Jornal Rede Clube Cidade Notícias -  (Segunda a Sexta das 18h ás 19h)

Comunicadores 

 Lene Silva
 Ibernon Nunes
 Gil Amorim
Thiago Amorim

Abrangência 
 Porto Velho
 Candeias do Jamari
 Itapuã D’Oeste

Referências 
 Rádio Transamérica Hits Porto Velho Rondonia | Radiosaovivo.net, consultado em 23 de abril de 2017
 Sônia Caldas Pessoa (6 de setembro de 2010). «Panorama do rádio em Porto Velho» (PDF). Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. p. 7 e 8. Consultado em 23 de abril de 2017.
 «EASP : Entidades Autorizadas dos Serviços Privados». ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. Consultado em 23 de abril de 2017

Ligações externas 
Band FM Porto Velho no Facebook

Estações de rádio de Rondônia
Porto Velho
Porto Velho